Calvino ima više značenja:
 Calvino, Asti
 Calvino, Biella